Площадка № 132  — пусковая площадка на космодроме «Плесецк» использовавшиеся для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей серии Космос-3М.

На 132-й площадке имеется две пусковых установки: 132/1 и 132/2. ПУ № 132/1 использовалась вплоть до 2010 года для запусков ракет-носителей «Космос-3М», в том числе коммерческих пусков. ПУ № 132/2 не используется с 1990 года.

Перечень пусков с площадки

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Космодром Плесецк
Стартовые комплексы